Warkallen ist ein deutscher Ortsname:
 Warkallen, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Warkały (Jonkowo), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Warkallen, 1938 bis 1945: Wartenstein, Kreis Goldap, Ostpreußen: Warkallen (Kreis Goldap), untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland
 Warkallen, 1938 bis 1946 Roloffseck, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946: Dwinskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 Warkallen, historischer Name von Workallen, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Warkały (Miłakowo), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen